Джеральд Б. «Джерри» Харкнесс (; 7 мая 1940, Гарлем, Нью-Йорк, США — 24 августа 2021) — американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру.

Ранние годы 
Джерри Харкнесс родился в Гарлеме, районе в северной части нью-йоркского боро Манхэттен, учился в школе Девитт-Клинтон в Бронксе, другом муниципалитете Нью-Йорка, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1963 году Харкнесс окончил Университет Лойолы в Чикаго, где в течение трёх лет играл за команду «Лойола Рамблерс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1749 очков и 668 подборов. При Харкнессе «Рамблерс» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат и турнир конференции Mideastern, однако в 1963 году вышли в плей-офф студенческого чемпионата США. В том же году «Бродяги» стали чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), обыграв в финале в упорной борьбе (в овертайме) команду «Цинциннати Биркэтс» (60—58), которая выиграла два предыдущих турнира (1961—1962), сам же Харкнесс набрал в нём 14 очков и сделал 6 подборов. По итогам сезона он был включён в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. В 1963 году был выбран на драфте НБА под 9-м номером командой «Нью-Йорк Никс», однако провёл в её составе всего пять игр в самом начале сезона 1963/1964 годов. Через три года Харкнесс заключил соглашение с клубом АБА «Индиана Пэйсерс», в котором отыграл два неполных сезона. Всего за карьеру в НБА и АБА сыграл 86 игр, в которых набрал 618 очков (в среднем 7,2 за игру), сделал 233 подбора и 156 передач.

Несмотря на то, что его профессиональная карьера была относительно короткой, он успел оставить свой след в истории баскетбола. 13 ноября 1967 года Харкнесс совершил с расстояния в 28 метров (размеры баскетбольной площадки в НБА 28,65 м на 15,24 м) победный бросок с сиреной, тем самым принеся своей команде («Индиана Пэйсерс») победу в игре против «Даллас Чеперрелс». Этот бросок по-прежнему является самым дальним, когда-либо сделанным в любом американском профессиональном баскетбольном матче.

Личная жизнь 
Завершив профессиональную карьеру, Харкнесс стал первым афроамериканским продавцом в продовольственной компании «Quaker Oats». В 1970 году стал первым афроамериканским сборщиком денежных средств в Индианаполисе, работающим в организации «United Way of Greater Indianapolis». Кроме этого он стал первым афроамериканским спортивным комментатором в Индианаполисе.

Харкнесс также посвятил много времени вопросам гражданских и политических прав человека, в начале 1970-х годов он работал в правозащитной организации «Конференция христианских лидеров Юга», которая действовала под руководством Мартина Лютера Кинга. В настоящее время Харкнесс работает исполнительным директором «Indianapolis Chapter of 100 Black Men», национальной организации, которая специализируется на поддержке и обучении молодых афроамериканцев.

Награды и почести 
11 июля 2013 года в Овальном кабинете Белого Дома Харкнесс и его бывшие товарищи по команде «Лойола Рамблерс» Джон Иган, Лес Хантер и Рон Миллер встретились с президентом США Бараком Обамой в ознаменование 50-летнего юбилея со дня победы баскетбольной команды в национальном чемпионате (NCAA), единственной в истории университета. На сегодняшний день «Бродяги» являются единственной баскетбольной командой первого дивизиона NCAA, выигравшей студенческий чемпионат от штата Иллинойс. В сентябре 2013 года Харкнесс и весь состав чемпионской команды «Лойола Рамблерс» 1963 года был введён в Зал Спортивной Славы Чикаго. В ноябре того же года баскетбольная команда «Лойола Рамблерс» образца 1963 года была включена в студенческий Зал Славы баскетбола, к тому же она стала первой командой, введённой в Зал Славы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com
 Game Of Change: Pivotal Matchup Helped End Segregated Hoops
 Dan Carpenter: Indy’s Jerry Harkness lived basketball and history, in black and white

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Родившиеся в Гарлеме
Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Выпускники Университета Лойолы в Чикаго